Муанза може да се отнася за:

 Муанза – град в Танзания
 Муанза (регион) – регион в Танзания
 Муанза (залив) – залив на ез. Виктория в Танзания
 Муанза – град в Малави